

Biografie
Eugene F. Kranz, ingegnere statunitense, direttore delle missioni di volo alla NASA nei programmi Gemini e Apollo
Francis Kranz, attore, chitarrista, regista e sceneggiatore statunitense
Kevin Kranz, velocista tedesco
Markus Kranz, calciatore tedesco
Walther Kranz, filosofo tedesco conosciuto per il proseguimento della raccolta di frammenti dei presocratici iniziata da Hermann Diels

Personaggi immaginari
Doctor Kranz, antagonista di Indiana Pipps nei fumetti Disney Italia
Professor Kranz, personaggio del comico Paolo Villaggio

Altri progetti